

Хеттское царство (2000 — 1200 год до н.э.)

Фригия

Лидия

Вифиния , Каппадокия, Понт

Византия

Румский султанат

Удж 
 Эртогрул, правитель уджа (1277 — 1281)
 Осман I, правитель уджа (1289 — 1299)

Османское государство 

г. Мелангия, г. Эпишихер, г. Бурса (Бруса)
 Осман, бей (1299 — 1326)
 Алаэддин Али-паша, великий визирь (1323 — 1332)
 Орхан, бей (1326 — 1360)
 Сулейман-паша, великий визирь (1333 — 1340)
 Ахмед-паша, великий визирь (1340 — 1348)
 Ибни Кемаль-паша, великий визирь (1348 — 1360)
 Мурад I, бей (1360 — 1361)
 Синанеддин Юсуф, великий визирь (1360 — 1361)

Османская империя

XIV век 
 Синанеддин Юсуф, великий визирь (1361 — 1367)
 Мурад I, султан (1361 — 1389)
 Кара Халил-паша, великий визирь (1368 — 1387)
 Али-паша, великий визирь (1387 — 1406)
 Баязид I Молниеносный, султан (1389 — 1402)

XV век 
 Мехмед I, султан (1402 — 1421)
 Сулейман Челеби, султан (1403 — 1410)
 Чендерли Ибрахим-паша, великий визирь (1406 — 1417)
 Муса Челеби, султан (1410 — 1413)
 Байязид-паша, великий визирь (1417 — 1421)
 Чендерли Ибрахим-паша, великий визирь (1421 — 1428)
 Мурад II, султан (1421 — 1444)
 Чендерли Халил-паша, великий визирь (1428 — 1429)
 Коча Мехмед Низамеддин-паша, великий визирь (1429 — 1438)
 Чендерли Халил-паша, великий визирь (1438 — 1453)
 Мехмед II, султан (1444 — 1446)
 Мурад II, султан (1446 — 1451)
 Мехмед II, султан (1451 — 1481)
 Махмуд-паша Ангелович, великий визирь (1453 — 1466)
 Рум Мехмед-паша, великий визирь (1466 — 1469)
 Исхак-паша, великий визирь (1469 — 1472)
 Гедик Ахмед-паша Арнаут, великий визирь (1473 — 1477)
 Мехмед-паша Караманли, великий визирь (1477 — 1481)
 Баязид II, султан (1481 — 1512)
 Исхак-паша, великий визирь (1481 — 1483)
 Дервиш Коча Давуд-паша, великий визирь (1483 — 1496)
 Ахмед-паша Эрсекоглу, великий визирь (1496 — 1497)
 Ибрахим-паша, великий визирь (1497 — 1499)
 Ахмед Месих-паша, великий визирь (1499 — 1501)

XVI век 
 Хадим Али-паша, великий визирь (1501 — 1503)
 Ахмед-паша Эрсекоглу, великий визирь (1503 — 1506)
 Хадим Али-паша, великий визирь (1506 — 1511)
 Ахмед-паша Эрсекоглу, великий визирь (1511)
 Коча Мустафа-паша, великий визирь (1511 — 1512)
 Дукагинзаде Ахмед-паша, великий визирь (1512)
 Ахмед-паша Эрсекоглу, великий визирь (1512 — 1514)
 Селим I, султан (1512 — 1520)
 Хадим Синан-паша, великий визирь (1514 — 1517)
 Мустафа-паша, великий визирь (1517 — 1520)
 Сулейман I, султан (1520 — 1566)
 Пири Мехмед-паша Караманлы, великий визирь (1520 — 1523)
 Паргалы Ибрагим-паша, великий визирь (1523 — 1536)
 Аяз-паша, великий визирь (1536 — 1539)
 Хаджи Лютфи-паша, великий визирь (1539 — 1541)
 Хадим Сулейман-паша Таваши, великий визирь (1541 — 1544)
 Рустем-паша Мекри, великий визирь (1544 — 1553)
 Кара Ахмед-паша, великий визирь (1553 — 1556)
 Рустем-паша Мекри, великий визирь (1556 — 1561)
 Семиз Али-паша, великий визирь (1561 — 1565)
 Мехмед-паша, великий визирь (1565 — 1576)
 Селим II, султан (1566 — 1574)
 Мурад III, султан (1574 — 1595)
 Юсуф Синан-паша, великий визирь (1576)
 Мехмед-паша, великий визирь (1576 — 1579)
 Семиз Ахмед-паша, великий визирь (1579 — 1580)
 Лала Мусафа-паше, великий визирь (1580)
 Коджа Синан-паша, великий визирь (1580 — 1583)
 Сиявуш-паша, великий визирь (1583 — 1584)
 Осман-паша Оздемироглу, великий визирь (1584 — 1585)
 Хадим Месих-паша, великий визирь (1585 — 1586)
 Сиявуш-паша, великий визирь (1586 — 1588)
 Коджа Синан-паша, великий визирь (1588 — 1591)
 Ферхад-паша, великий визирь (1591 — 1592)
 Сиявуш-паша, великий визирь (1592 — 1593)
 Коджа Синан-паша, великий визирь (1593 — 1595)
 Мехмед III, султан (1595 — 1603)
 Лала Мехмед-паша, великий визирь (1595)
 Ферхад-паша, великий визирь (1595)
 Коджа Синан-паша, великий визирь (1595 — 1596)
 Дамад Ибрахим-паша, великий визирь (1596 — 1597)
 Хадим Хасан-паша, великий визирь (1597 — 1598)
 Джаррах Мехмед-паша, великий визирь (1598)
 Дамад Ибрахим-паша, великий визирь (1599 — 1601)

XVII век 
 Йемишчи Хасан-паша, великий визирь (1601 — 1603)
 Йавуз Али-паша, великий визирь (1603 — 1604)
 Ахмед I, султан (1603 — 1617)
 Лала Мехмед-паша, великий визирь (1604 — 1606)
 Мурад-паша, великий визирь (1606 — 1611)
 Насух-паша, великий визирь (1611 — 1614)
 Дамад Окюз Мехмед-паша, великий визирь (1614 — 1617)
 Мустафа I, султан (1617 — 1618)
 Кайсерли Халил-паша, великий визирь (1617 — 1619)
 Осман II, султан (1618 — 1622)
 Челеби Гюзельче Али-паша, великий визирь (1619 — 1621)
 Хусейн-паша, великий визирь (1621)
 Дилавер-паша, великий визирь (1621 — 1622)
 Кара Давуд-паша, великий визирь (1622)
 Лефкели Мустафа-паша, великий визирь (1622)
 Мюрре Хусейн-паша, великий визирь (1622)
 Гюрджу Мехмед-паша, великий визирь (1622 — 1623)
 Мустафа I, султан (1622 — 1623)
 Мюрре Хусейн-паша, великий визирь (1623)
 Кеманкеш Кара Али-паша, великий визирь (1623 — 1624)
 Мурад IV, султан (1623 — 1640)
 Черкес Мехмед-паша, великий визирь (1624 — 1625)
 Хафиз Ахмед-паша, великий визирь (1625 — 1626)
 Халил-паша, великий визирь (1626 — 1628)
 Хюсрев-паша, великий визирь (1628 — 1631)
 Хафиз Ахмед-паша, великий визирь (1631 — 1632)
 Топал Реджеб-паша, великий визирь (1632)
 Мехмед-паша, великий визирь (1632 — 1637)
 Байрам-паша, великий визирь (1637 — 1638)
 Таятоглу Мехмед-паша, великий визирь (1638)
 Кеманкеш Кара Мустафа-паша, великий визирь (1639 — 1644)
 Ибрагим I, султан (1640 — 1648)
 Султанзаде Мехмед-паша, великий визирь (1644 — 1645)
 Салих-паша, великий визирь (1645 — 1647)
 Ахмед-паша, великий визирь (1647 — 1648)
 Софу Мехмед-паша, великий визирь (1648 — 1649)
 Мехмед IV, султан (1648 — 1687)

Турецкая республика

Примечания

Ссылки 
 Руководители и правители Турции

Правители
Списки правителей Азии
Списки правителей Европы
Правители Турции